Мемориал Ондрея Непелы 2011 года () — международное соревнование по фигурному катанию проведённое Словацкой федерацией фигурного катания в Братиславе с 28 сентября по 2 октября 2011 года. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Это был 19-й турнир, проведённый с 1993 года в честь чехословацкого фигуриста Ондрея Непелы (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трехкратного чемпиона мира.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 Результаты
 Официальный сайт

2011 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Октябрь 2011 года
Сентябрь 2011 года
Спорт в Словакии в 2011 году